Optimierer bezeichnet generell eine Person, ein Gerät oder eine Vorrichtung, die eine gegebene Situation oder ein gegebenes System bezüglich eines bestimmten Ziels möglichst weit verbessert.

In der Informatik:
 Beschleunigung des Ablaufs eines Programms:
 allgemein ein Werkzeug, das Abläufe (insbesondere Computerprogramme) umstrukturiert, um ihre Effizienz zu verbessern, siehe Effizienz (Informatik)
 einen Teil eines Compilers, der beim automatischen Übersetzen von Programmiersprachen das Ergebnis möglichst schnell machen soll; siehe Compiler#Programmoptimierung (ausführlich)
 eine Technik, die v. a. bei Interpretersprachen und Just-in-time-Kompilierung den Programmablauf zur Laufzeit so anpasst, dass vor allem häufig verwendete Routinen schneller ablaufen, siehe Dynamische Optimierung
 ein System, das dem Programmierer Aufschluss gibt über den Anteil einzelner Programmteile an der Gesamtlaufzeit, um gezielt Nachbesserungen im Programmcode vornehmen zu können; siehe Profiler (Programmierung)
 Anfrageoptimierer, einen Teil von Datenbanksystemen
 ein Computerprogramm, das eine möglichst gute Lösung für eine Problemstellung sucht, beispielsweise mittels eines evolutionären Algorithmus
Weitere Bedeutungen:
 Die Optimierer, Roman von Theresa Hannig aus dem Jahr 2017

Siehe auch: